Ниже представлен список регулярных сезонов Тампа-Бэй Бакканирс.

«Тампа-Бэй Бакканирс» () — профессиональный футбольный клуб, выступающий в Южном дивизионе Национальной футбольной конференции Национальной футбольной лиги.

Статистика по сезонам 
Цветовые обозначения

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Тампа-Бэй Бакканирс